Евгений Иванович Ива́нычев — советский и латвийский актёр театра и кино, народный артист Латвийской ССР.

Биография 

Родился 3 июня 1937 года в городе Кольчугино Владимирской области РСФСР.

Окончил студию при Куйбышевском драматическом театре (1960). После успешного окончания учёбы принят в труппу Московского музыкально-драматического театра (1960). Был актёром Московского драматического театра им. Пушкина (1960—1961) и Горьковского драматического театра им. Горького (1961—1967). С 1967 года актёр Рижского русского театра имени Михаила Чехова, носившего тогда название Рижский театр русской драмы.

С 1976 года снимался в кино на разных киностудиях страны. Наиболее известен по роли ветеринарного врача в комедии Карлиса Марсонса «Будьте моей тёщей!».

Заслуженный артист Латвийской ССР (1976), народный артист Латвийской ССР (1983). Лауреат премии Ленинского комсомола Латвийской ССР (1980).

Роли в театре

Рижский русский театр имени Михаила Чехова 
 1969 — «Варвары» М. Горького — Черкун Егор Петрович, инженер
 1979 — «История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер» — Феофан
 1980 — «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева — Васьков
 1981 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Городничий
 1988 — «Отцы-66» Е. Григорьева — Григорьев
 1990 — «Царевич Алексей» Дмитрия Мережковского — Пётр I
 1994 — «Самоуправцы» Алексея Писемского — Платон Имшин

Фильмография 

  — Долги наши — старпом
  — Красные дипкурьеры — поэт
  — Будьте моей тёщей! — Андрис
  — Открытая страна
  — Три минуты лёта
  — Камертон — Фёдор Иванович
  — Три дня на размышление — Антон Козинд
  — Вторжение — Васильчиков
  — Третье измерение — писатель
  — Следствием установлено — капитан милиции Усачев
  — Когда сдают тормоза — эксперт
  — Матч состоится в любую погоду — медэксперт
  — Фанат 2 — Юрий Михайлович

Ссылки 
 Евгений Иванычев на сайте Рижского русского театра имени Михаила Чехова

Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР